Четырнадцатая поправка к Конституции Ирландии — поправка к Конституции Ирландии, принятая по результатам референдума 25 ноября 1992 года (поправка была внесена в закон 23 декабря того же года), в которой было оговорено, что законное распространение информации об услугах, легально совершаемых в других странах, не может быть пресечено. В тот же день была принята и тринадцатая поправка к Конституции Ирландии, согласно которой запрет на совершение абортов, принятый восьмой поправкой к Конституции Ирландии, не может ограничивать перемещение за границы государства, и отклонена двенадцатая поправка, согласно которой предлагалось закрепить, что возможность суицида не является достаточным поводом для признания угрозы жизни матери и совершения аборта.

Текст нового подпункта в статью 40.3.3:

Данное положение не ограничивает свободу получения или предоставления в Государстве, при соблюдении условий, которые могут быть установлены законом, информации, касающейся услуг, законно доступных в другом государстве.

Результаты

Примечания 

Аборты в Ирландии
Конституционные поправки
Референдумы 1992 года
Референдумы в Ирландии
Свобода слова
1992 год в Ирландии
Закон об абортах
Референдумы об абортах